Bema steht für:
 Bema,  „Stufe“, eine erhöhte Steintribüne auf dem Marktplatz (Agora) griechischer Städte, die für Reden benutzt wurde, davon abgeleitet:
 ein erhöhtes Presbyterium in der frühchristlichen Basilika, siehe Chor (Architektur)
 den hinter der Ikonostase liegenden Altarraum der orthodoxen Kirche
 ein Podium für den Klerus im Hauptraum der frühbyzantinischen Kirchen Syriens, das syrische Bema
 Bima, eine Plattform mit Lesekanzel in der Synagoge
 Bema (Lombardei), ein Ort in der Lombardei
 Bema (Einheit), altes Längenmaß

BEMA steht als Abkürzung für:
 Bewertungsmaßstab zahnärztlicher Leistungen in Deutschland
 ein eingetragenes Markenzeichen nach Bernhard Markwitz, Erfinder der Schwimmflügel
 Blankenburger Eisenbahnbedarfs- und Maschinenfabrik, später Forschungs- und Entwicklungswerk Blankenburg

Siehe auch:
 Bima (Begriffsklärung)

Abkürzung